Rosa 'Graham Thomas' — сорт английских () роз.

Регистрационное название: 'AUSmas'.

Сорт назван в честь известного садовода Грэма Стюарта Томаса ().

Биологическое описание 
Шраб (), английская роза (), короткий климбер ().

Куст прямостоячий, ветвистый. Высота 120—200 см. Ширина 100 см. По другим данным: высота 150—305 см, ширина 130—245 см.

Листья тёмно-зелёные, глянцевые, крупные, длиной 18—19 см, шириной 13—14 см, листочков 5—7.

Цветки жёлтые, махровые, чашевидные, диаметром 8 см. 

Соцветия включают 2—9 цветков. Продолжительность цветения одного цветка 5—7 дней, соцветия — 8—10 дней.

Лепестков — 35.

Сильный аромат чайных роз.

Цветение непрерывное.

В культуре 
Декоративное садовое растение.

Зоны морозостойкости: от 5b (−23.3 °C… −26.1 °C) до более тёплых. 

Сорт имеет высокую устойчивость к заболеваниям.

Болезни и вредители

Происхождение 
Селекционер: Дэвид Остин (), Великобритания, 1983 год.

По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'Graham Thomas' на сайте websad.ru
 Rosa 'Graham Thomas' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 Rosa 'Graham Thomas' на сайте David Austin Roses

Graham Thomas